Salmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salmen, Kimitoön, Åboland, 
 Salmen, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Saimen

Robotskapade Finlandförgreningar